Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Željko Franulović che ha battuto in finale Cliff Richey 6-3, 6-4, 0-6, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1971